Niemcy:
 Fulda – powiat w kraju związkowym Hesja
 Fulda – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Fulda
 Fulda – rzeka, dopływ Wezery

Stany Zjednoczone:
 Fulda – miejscowość

Osoby:
 Adam z Fuldy – niemiecki kompozytor

Inne:
 Fulda – biskupstwo
 Fulda – klasztor

Zobacz też:
 Fulda Reifen
 Hochschule Fulda